ANTS peut faire référence à :
 ANts P2P, un projet de logiciel de peer-to-peer libre
 Agence nationale des titres sécurisés, un établissement public administratif français
 

Code
Abréviation